En Pologne, Pamiątka peut désigner :

 Pamiątka est un village dans la voïvodie de Grande-Pologne,
 Pamiątka est un village dans la voïvodie de Mazovie.